

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Fields, önkormányzat nélküli település Oregonban
 Fields, tervezett település Texasban

Zene 
 Fields, angol-izlandi indie rock-együttes
 Fields, angol progresszívrock-együttes
 Fields, Junip-album